Schelpengrot (tuinarchitectuur)
Schelpengrot (Nienoord)